Carol () — многозначное понятие.

Фамилия и имя 
 Carol — распространённое английское имя и фамилия. См. Кэрол.

В музыке 
 Кэрол (жанр) — разновидность паралитургической поэзии и музыки.
 Carol of the Bells — известная в западной культуре колядка.
 Carol (песня) — песня Чака Берри.

См. также 
 Кэрол